Evgenij Aleksandrovič Grebenikov, znanstvenik
 4268 Grebenikov, asteroid